Елевферополь ( — «свободный город»; Бет-Губрин) — греческое название древнеримского города в Израиле (современный южный Израиль). Еврейское название — Бейт Гуврин. Расположен на дороге между Иерусалимом и Газой (в 53 километрах к юго-западу от Иерусалима) около современного посёлка  (), а до 1948 года арабской деревни Бейт-Джибрин (). Включён в территорию национального парка Бейт-Гурвин-Мареша.

Основное значение древнего города заключалось в контроле над главной дорогой, ведущей из Иерусалима к морю. В римские времена Елевферополь получил статус города свободных граждан. В римско-византийский период здесь жила также большая еврейская община, в том числе известные философы и законоучители эпохи Мишны и Талмуда. Елевферополь приобрел своё значение после падения более древнего города Мореша примерно к началу римской эпохи в Израиле и был главным городом округа (Onom. p. 262 Lebna).

В Елевферополе был убит епископ Дамаска, Анания, который в своё время крестил апостола Павла (). Правитель города Лукиан повелел народу взять Ананию, вывести его из города и побить камнями, отчего он и скончался мученической смертью.

Туристическая энциклопедия так пишет о Елевферополе: «Расположенный на высоком холме, город был одним из крупнейших административных центров римского периода. Раскопками обнаружено немало домов этого времени, многие из них — с мозаичными панно (теперь хранятся в Национальном музее Израиля). Часть руин относятся к эпохе крестоносцев. Рядом с руинами находится гряда холмов с многочисленными пещерами, вероятно, бывшими каменоломнями филистимлян».

В первые века христианства город был центром епархии Элевтерполиса Палестинского, которая входила в Цезарийскую митрополию Антиохийского патриархата.

Персоналии 
 Епифаний Кипрский, епископ Саламина, родился в окрестностях Елевферополя.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация

География Нового Завета
Города провинции Иудея